Příjmení Vlček či Vlčková mělo v roce 2011 v Česku 14 192 osob. Podobné příjmení Vlk nebo Vlková má 6 678 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení

 Anna Vlčková viz Hana Benešová – manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše
 Anna Vlčková (1868–?), pseudonym Ela Volfová – česká učitelka, spisovatelka a překladatelka
 Augustin Vlček (1865–1934) – český malíř portrétů a restaurátor
 Bartoš Vlček (1897–1926) – básník
 Bohumil Vlček (1862–1928) – sochař a řezbář
 Čestmír Vlček (* 1953) – ostravský politik
 Daniel Vlček (* 1978) – malíř, hudebník a galerista
 Eduard Vlček (* 1940) – právník a vysokoškolský učitel, politik KSČ
 Emanuel Vlček (1925–2006) – paleoantropolog, profesor UK
 Ernst Vlcek (* 1941) – rakouský spisovatel
 Filip Vlček (* 1993) – český lední hokejista
 František Vlček – více osob, rozcestník
 Ivan Vlček (* 1963) – hokejista
 Jan Vlček – více osob, rozcestník
 Jaroslav Vlček – více osob, rozcestník
 Jiří Vlček (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista
 Josef Vlček (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Karel Vlček – více osob, rozcestník
 Lukáš Vlček – více osob, rozcestník
 Miloslav Vlček (* 1961) – politik
 Miloslav Vlček (chemik) (* 1955) – profesor chemie
 Miloš Vlček (1939–2019) – český restaurátor a řezbář
 Miroslav Vlček – více osob, rozcestník
 Miroslava Vlčková (* 1950) – česká politička, poslankyně PSP za KSČM
 Oldřich Vlček (* 1939) – český herec 
 Oldřich Vlček (hudebník) (* 1950) – český hudebník
 Ondřej Vlček (* 1977) – český manažer, generální ředitel Avast Software
 Ondřej Vlček (YouTuber) – český YouTuber
 Pavel Vlček (* 1948) – historik umění
 Petr Vlček – více osob, rozcestník
 Radomír Vlček – historik, slavista
 Stanislav Vlček (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Tereza Vlčková (* 1983) – česká fotografka a pedagožka
 Terezie Vlčková (1927–2010) – politička ČSL z Prostějovska, poslankyně FS za normalizace
 Tomáš Vlček (* 1941) – historik a teoretik umění
 Václav Vlček – více osob, rozcestník
 Věra Vlčková (1944–1989) – česká divadelní a filmová herečka
 Vilém Vlček(Wilhelm Wlcžek) (1829–1904) – starosta královských Vinohrad
 Vladimír Vlček (* 1961) – hasič, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
 Vladimír Vlček (režisér) (1919–1977) – režisér
 Vladislav Vlček (1912–1979) – lidovecký politik
 Vladislav Vlček (hokejista) (* 1955) – hokejista
 Vlasta Vlčková (* 1944) – politička KSČ z Děčínska, poslankyně FS za normalizace
 Vlastimil Vlček (* 1956) – politik z Vyškova, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Vojtěch Vlček (* 1976) – historik
 Zdeněk Vlček (* 1962) – politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ a LB

podobné příjmení
 Wilczkové (Vlčkové) – slezský šlechtický rod

Související články 
 Vlk (příjmení)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení